USS Satterlee — кораблі ВМС США.

 USS Satterlee (DD-190)  — ескадрений міноносець типу «Клемсон» ВМС США. Збудований у 1919 році. У 1940 році переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Belmont (H46)». Потоплений 31 січня 1942 року німецьким підводним човном U-82.
 USS Satterlee (DD-626) —  ескадрений міноносець типу «Глівз» ВМС США. Збудований у 1943 році. Виведений в резерв у 1946 році. У 1970 році виключений зі складу флоту, у 1972 році проданий на злам.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни